Ripke ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Fiebich-Ripke (1921–2016), österreichische Restauratorin und Malerin
 Axel Ripke (1880–1937), deutscher Journalist und Politiker
 Franz-Josef Ripke (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Friedrich-Otto Ripke (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Lenore Ripke-Kühn (1878–1955), deutsche Philosophin, Pianistin und Reiseschriftstellerin
 Ludwig Rudolph von Ripke (1723–1796), k. k. General-Major und Ritter des Maria Theresien-Ordens
 Paul Ripke (* 1981), deutscher Fotograf
 Rudolf von Fiebich-Ripke (1860–nach 1919), österreichischer Generalmajor